Juni – nome proprio di persona
 Juni – album di Peter Erskine del 1997
 Juni – personaggio di Street Fighter
 Juan de Juni – scultore franco-spagnolo